Пому́ч () — посёлок в Мексике, в штате Кампече, входит в состав муниципалитета Хесельчакан. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Pomuch с майянского языка можно перевести как: жареная жаба.

Первое упоминание о поселении относится к 1636 году, когда здесь была построена церковь Непорочного зачатия девы Марии.

Помуч известен как мексиканской, так и международной общественности своей традицией отмечать День Мёртвых.

Посёлок расположен в 5 км к юго-западу от административного центра — города Хесельчакан.

Население

Примечания 

Города Кампече